Ostrężnik – osada w gminie Niegowa, w województwie śląskim
 Ostrężnik – potok w powiecie kamiennogórskim, lewy dopływ Bobru
 Ostrężnik – skała w gminie Janów w powiecie częstochowskim

Zobacz też 
 Zamek Ostrężnik – ruiny zamku na Szlaku Orlich Gniazd
 Rezerwat przyrody Ostrężnik